Thompson kan syfta på:

 Thompson (kulsprutepistol) – en typ av amerikansk kulsprutepistol

Geografi 
Thompson kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Thompson (udde), 
 Mount Thompson,

Kanada 

 Thompson (ort i Kanada), Manitoba,

Storbritannien 

 Thompson, England, Norfolk,

USA 

 Thompson (kanal), Florida, Palm Beach County, 
 Thompson, Connecticut, Windham County, 
 Thompson, Iowa, ort, Winnebago County, 
 Thompson, North Dakota, Grand Forks County, 
 Thompson, Beaver County, Pennsylvania, 
 Thompson, Susquehanna County, Pennsylvania,

Personer med efternamnet Thompson
Andrea Thompson – amerikansk skådespelare
Archie Thompson – australisk fotbollsspelare
Barry Thompson – brittisk gitarrist
Benjamin Thompson – amerikansk fysiker och bayersk statsman
Bennie Thompson – amerikansk politiker
Brian Thompson – amerikansk skådespelare
Bronwyn Thompson – australisk längdhoppare
Chester Thompson – amerikansk trummis
Chris Thompson – brittisk långdistanslöpare
Craig Thompson – amerikansk serietecknare
Dale Thompson – amerikansk musiker
Daley Thompson – brittisk friidrottare
E.P. Thompson – brittisk historiker
Emma Thompson – brittisk skådespelare
Fountain L. Thompson – amerikansk politiker
Fred Thompson – amerikansk politiker och skådespelare
Henry Thompson – brittisk kirurg
Hunter S. Thompson – amerikansk journalist och författare
Jacob Thompson – amerikansk politiker
James Thompson – brittisk racerförare
James R. Thompson – amerikansk politiker och jurist
Jill Thompson – amerikansk serieskapare
John Thompson – kanadensisk jurist och politiker
John Sylvanus Thompson – amerikansk musiker och pianist
John Burton Thompson – amerikansk politiker
Kathleen Thompson – brittisk bordtennisspelare
Kemel Thompson – jamaicansk häcklöpare
Laurie Thompson – brittisk universitetslärare och översättare
Lea Thompson – amerikansk skådespelare
Lee Thompson – brittisk musiker
Mickey Thompson – amerikansk racerförare
Mike Thompson – amerikansk politiker
Nate Thompson – amerikansk ishockeyspelare
Obadele Thompson – barbadisk löpare
Paul Thompson – brittisk trummis
Porl Thompson – brittisk gitarrist
Raymond Thompson – nyzeeländsk manusförfattare och TV-producent
Richard Thompson – brittisk musiker
Rose Thompson – brittisk friidrottare
Scottie Thompson – amerikansk skådespelare
Silvanus Thompson – brittisk fysiker
Sophie Thompson – brittisk skådespelare
Stephen Thompson – amerikansk MMA-utövare
Thomas L. Thompson – amerikansk-dansk teolog
Thomas W. Thompson – amerikansk politiker
Tommy Thompson – amerikansk politiker
Whitney Thompson – amerikansk fotomodell
William Henry Thompson – amerikansk politiker
William Howard Thompson – amerikansk politiker
Ylva Maria Thompson – svensk TV-programledare och konstnär

Se även
Thomson

Engelska efternamn
Sonnamn
Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar